Plešivica (mađarski Kopaszhegy) je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Selnica, Međimurska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 118 stanovnika te 44 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Međimurskoj županiji